Schwabentor steht für:

 Schwabentor (Freiburg im Breisgau)
 Schwabentor in Kenzingen, siehe Kenzingen #Bauwerke
 Schwabentor (Schaffhausen)